Села:
 Хвощівка — Полтавська область, Хорольський район
 Хвощівка — Хмельницька область, Славутський район